Chastel kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Châteauponsac, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Chastel, Haute-Loire, kommun i departementet Haute-Loire,